Малакал — город в Южном Судане.
 Малакал — аэропорт Южного Судана.
 Малакал — остров на территории Палау.
 Малакал — стадион в Южном Судане.
 Малакал — округ в Южном Судане.